

Niemcy 
 Wiederau – dzielnica miasta Pegau
 Wiederau – dzielnica miasta Uebigau-Wahrenbrück

Zobacz też 
 Königshain-Wiederau